José María Morelos steht für:
 José María Morelos (Quintana Roo), Stadt in Quintana Roo, Mexiko
 Municipio José María Morelos, Verwaltungseinheit des mexikanischen Bundesstaats Quintana Roo

Orte in Mexiko:
 José María Morelos (La Trinitaria), Chiapas
 José María Morelos (Tapachula), Chiapas
 José María Morelos (Durango), Durango
 José María Morelos (Hidalgo), Hidalgo
 José María Morelos (Jalico), Jalico
 José María Morelos (Senguio), Michoacán
 José María Morelos (Zinapécuaro), Michoacán
 José María Morelos (San Juan Guichicovi), Oaxaca
 José María Morelos (Santa María Huazolotitlán), Oaxaca
 José María Morelos (Cuautinchán), Puebla
 José María Morelos (Tlachichuca), Puebla
 José María Morelos (Apizaco), Tlaxcala
 José María Morelos (Huamantla), Tlaxcala
 José María Morelos (Chalchihuites), Zacatecas
 José María Morelos (Fresnillo), Zacatecas
 José María Morelos (Sain Alto), Zacatecas
 José María Morelos (Sombrerete), Zacatecas

Personen:
 José María Morelos (1765–1815), Priester und Person im Kampf um die Unabhängigkeit Mexikos